Тяпкина — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Тяпкина, Дарья (в монашестве Досифея Киевская; 1721—1776) — православная святая, почитаемая в лике преподобных. 
 Тяпкина, Елена Алексеевна (1900—1984) — советская актриса.
 Тяпкина, Лилия Николаевна (1930—2004) — Герой Социалистического Труда, работница фермы.